Преображенское — топоним.

Казахстан 

 Преображенское — прежнее название села имени Рысбека батыра Жуалынского района Жамбылской области.

Киргизия 
 Преображенское — прежнее название села Тюп Тюпского района Иссык-Кульской области.

Россия 
 Преображенское — село в Красногвардейском районе Адыгеи.
 Преображенское — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Преображенское — деревня в Шаранском районе Башкортостана.
 Преображенское — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Преображенское — село в Южском районе Ивановской области.
 Преображенское — бывшее поселение у погранзаставы на острове Медный, Командорские острова.
 Преображенское — бывшее подмосковное село на берегу Яузы, ныне на территории Москвы.
 Преображенское — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.
 Преображенское — село в Свердловском районе Орловской области.
 Преображенское — село в Будённовском районе Ставропольского края.
 Преображенское — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Преображенское — район в Восточном административном округе Москвы и муниципальное образование
 Преображенское — прежнее название села Зилаир в Зилаирском районе Башкирии.
 Преображенское — прежнее название села Дахадаевка в Кумторкалинском районе Дагестана.
 Преображенское — прежнее название села Загоскино в Майнском районе Ульяновской области.

Украина 
 Преображенское — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.
Преображенское — до 1964 г. название села Гаевое в Киверцовском районе Волынской области.

См. также 
 Преображенское кладбище
 Преображенское еврейское кладбище
 Преображенская
 Преображенский